Jijia se poate referi la:

 Jijia, sat în județul Botoșani
 numele a 2 râuri din România (vezi Râul Jijia (dezambiguizare))